Ahlstrand ist der Familienname folgender Personen:
 Ann-Margret Ahlstrand (1905–2001), schwedische Hochspringerin
 Jonas Ahlstrand (* 1990), schwedischer Radrennfahrer